Plaatsen
Novi (Michigan), een plaats in Michigan
Novi (Bijeljina), een plaats in Bosnië

Overig

 NOVI (Nationale Omgevingsvisie), de rijksvisie op de leefomgeving 

 NOVI, een hogeschool gespecialiseerd in ICT-opleidingen
 Novi (motor), een type V8-motor

Zie ook 
 Novy (doorverwijspagina)

Wikipedia:Doorverwijspagina